Ribbentrop kan avse:

 Joachim von Ribbentrop (1893–1946), tysk nazistisk politiker
 Rudolf von Ribbentrop (1921–2019), tysk före detta Hauptsturmführer i Waffen-SS, den föregåendes son

Se även
 Molotov–Ribbentrop-pakten – en icke-angreppspakt mellan Sovjetunionen och Tyskland från 1939

Lågtyska efternamn